Владимир Лавриненко:
 Лавриненко, Владимир Николаевич (род. 1935) — советский и российский философ.
 Лавриненко, Владимир Фёдорович (1928—1983) — советский композитор.